Райкунов — фамилия; имеет женскую форму Райкунова.
 Райкунов, Александр Васильевич (1918—1997) — советский военный, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Райкунов, Геннадий Геннадьевич (род. 1952) — доктор технических наук (1997), профессор, действительный член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского.